Василий Николаевич Иванис (; 1888—1974) — офицер Русской императорской армии, участник Первой мировой войны. Первопоходник. Участник Белого движения. Политический и общественный деятель Кубани — последний председатель Кубанского правительства. Украинский писатель-историк.

Биография 

Подпоручик. В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского (Ледяного) похода. С февраля по март 1918 года в 4-й батарее, затем в 1-й батарее. После Ледяного похода Иванис выступал за независимость Кубани и её союз с гетманской Украиной. Летом 1918 года был избран избирателями станицы Анастасиевская в Чрезвычайную краевую раду, объявившую о создании демократического государства Кубанский Край и Кубанской армии. Будучи в составе кубанского правительства занимал пост министра торговли и промышленности. Весной 1920 года стал председателем Кубанского правительства.

После Новороссийской эвакуации попал в Константинополь, проживал в эмиграции в Чехословакии, получил высшее образование, работал в Украинской хозяйственной академии в Подебрадах. Доцент — специалист по химическим технологиям. Во время Второй мировой войны попал в Германию. В 1948 году переехал в Канаду, где и скончался в 1974 году. Был редактором журнала «Український інженер». Автор воспоминаний, изданных в Канаде на украинском языке.

Сочинения 
 До проблеми Кавказу. Нов. Ульм-Донау, 1960 г. (на укр. языке).
 Симон Петлюра Президент України, 1952. (на укр. языке).
 Стежками життя. — Новий Ульм — Донау, 1958—1962. — Т. 1 — 5. (на укр. языке).
 Ще одна трагедія козаків (Доповідь на Канадійському пленумі НТШ в 1960 році). Новий Ульм — Донау, 1961 г. (на укр. языке).
 Боротьба Кубанi за незалежність. Мюнхен, 1968 г. (на укр. языке).

См. также 
 Кубанская Народная Республика
 Кубанская Рада

Источник

Литература 
 Енциклопедія Українознавства. — Львів, 1994. — Т. 3, (на укр. языке).
 Родная Кубань. — Місто, 1998. — Ч. 4.
 Ренат ПОЛЬОВИЙ. КУБАНСЬКА УКРАЇНА. Український патріот Кубані Василь Іванис. — Київ, 2002, стор. 80 — 85. (на укр. языке).
 Плема С. А. Вехи жизни <К 125-летию со дня рождения В. Н. Иваниса> // Донской временник. Год 2013-й. Ростов н/Д, 2012. С. 106—108.

Первопоходники
Русская эмиграция первой волны
Писатели России
Участники Новороссийской эвакуации